El término papamoscas cenizo puede referirse a:
 Muscicapa caerulescens;
 Myiarchus cinerascens.